

Patronyme

Toponymes

En France 
 Villar-d'Arêne, commune française des Hautes-Alpes ;
 Villar-en-Val, commune française de l'Aude ;
 Villar-Loubière, commune française des Hautes-Alpes ;
 Villar-Saint-Anselme, commune française de l'Aude ;
 Villar-Saint-Pancrace, commune française des Hautes-Alpes ;

En Italie 
 Villar-Basse (Villarbasse en italien), commune de la ville métropolitaine de Turin ;
 Villar-Fouchard (Villar Focchiardo en italien), commune de la ville métropolitaine de Turin dans le val de Suse ;
 Villar-Pelis (Villar Pellice en italien), commune de la ville métropolitaine de Turin dans le Val Pelis ;
 Villar-Saint-Constance (Villar San Costanzo en italien), commune  de la province de Coni ;
 Villar-sur-Doire (Villar Dora en italien), commune de la ville métropolitaine de Turin dans le val de Suse.

Homophones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France